

Codici 
 nil – codice ISO 639-3 della lingua nila

Musica 
 nil – gruppo musicale giapponese
 Nil – album dei the GazettE del 2006

Onomastica
Nil - variante in diverse lingue del nome proprio di persona Nilo

Personaggi 
 Nil – nome d'arte di Nedda Falzolgher

Sigle 
 NIL – Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro